Pound kan syfta på:

 Ezra Pound (1885–1972), en amerikansk författare och poet
 Dudley Pound (1877–1943), en brittisk amiral
 Zoe Pound – ett kriminellt gatugäng
 Pound for pound – en term i kampsporter

Se även
 Pund